Средний Сайдыс — село в Майминском муниципальном районе Республики Алтай России. Входит в состав Кызыл-Озёкского сельского поселения.

География 
Село расположено в северо-западной части Республики Алтай и находится на правом берегу реки реке Сайдыс, к юго-востоку от Горно-Алтайска.

История 
До 1983 года сёла Средний Сайдыс и Верх-Сайдыс входили в Бирюлинский сельсовет, после переданы в Кызыл-Озёкскский сельсовет.

В 1995 году Кызыл-Озёкскский сельсовет был преобразован в сельскую администрацию. 13 января 2005 года в результате муниципальной реформы сельская администрация была преобразована в Бирюлинское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
Общеобразовательная школа.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Майминского района